Tiago José Gomes Carvalho (5 de Julho, 1987) é um futebolista português. Actualmente, joga ao serviço do Grupo Desportivo de Sesimbra. Possui uma grande visão de jogo, o que lhe faz criar linhas de passe para assistir os companheiros de equipa, desempenhando um papel fulcral na equipa do Sesimbra. Tem como especialidade as bolas paradas, especialmente os livres directos.

Carreira

Fez parte das equipas jovens do GD Sesimbra e do Vitória de Setúbal. Em 2004, num jogo com o Seixal, estreou-se pela equipa sénior do Grupo Desportivo de Sesimbra onde permanece até hoje.

Títulos

Sesimbra

  1º Divisão AF Setúbal: 2009/10

Ligações externas
 zerozero.pt
 foradejogo.net
 ProFile

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas do Grupo Desportivo de Sesimbra